Mario's Early Years! Fun with Letters è un videogioco educativo appartenente alla serie Mario's Early Years e più in generale alla serie Mario.
Uscito nel 1993 per PC, è stato sviluppato e pubblicato da The Software Toolworks. Una versione per Super Nintendo venne pubblicata l'anno dopo. Il gioco si pone l'obiettivo di insegnare le lettere dell'alfabeto ai più piccoli.

Modalità di gioco

Mondi
First Letter World
Vowel World
Alphabet World
Sentence World
Building World
Sound World
Last Letter World
Sing Song Fun World (PC exclusive)
Story World (PC exclusive)

Note

Voci correlate
Mario (serie di videogiochi)
Mario (personaggio)

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi di Mario